Sainte-Blandine – der Name geht auf die frühchristliche Märtyrerin Blandina zurück – steht für:
 Sainte-Blandine (Lyon), Kirche im 2. Arrondissement von Lyon

Gemeinden:
 Sainte-Blandine (Deux-Sèvres), Département Deux-Sèvres, Frankreich
 Sainte-Blandine (Isère), Département Isère, Frankreich
 Sainte-Blandine (Québec), ehemalige kanadische Gemeinde in der Provinz Québec